Choctaw Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Choctaw Township (Lincoln County, Arkansas)
 Choctaw Township (Van Buren County, Arkansas)
 Choctaw Township (Oklahoma)